Burano – isola abitata nella laguna di Venezia
 Burano – frazione di Montemezzo in provincia di Como
 Lago di Burano – in Maremma sulla costa della Toscana
 Canale emissario del Lago di Burano
 Formica di Burano – scoglio affiorante presso il monte Argentario
 Burano – fiume delle Marche
 Serra di Burano – catena montuosa fra Umbria e Marche
 Burano – piroscafo cisterna italiano, in precedenza statunitense
 Burano – dipinto di Silvio Consadori

Pagine correlate 

 Buran